Bacharach peut désigner :
 la ville de Bacharach en Rhénanie-Palatinat (Allemagne) ;
 l'échelle de Bacharach, une mesure du niveau de propreté ;

 un nom de famille porté notamment par :
 Burt Bacharach (1928-2023), pianiste et compositeur américain ;
 Naphtali Bacharach (16?-16?), kabbaliste ;
 René Bacharach (1903-1991), écuyer et auteur français ;
 Walter Zwi Bacharach (1928-2014), historien germano-israélien.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif